Le terme Pontoise  peut faire référence à :
 Pontoise, une commune française située dans le Val-d'Oise,
 Cergy-Pontoise, une commune nouvelle nommée d'après la commune,
 Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, une intercommunalité nommée d'après la commune,
 Arrondissement de Pontoise, une division administrative française nommée d'après la commune,
 Gare de Pontoise, une gare ferroviaire nommée d'après la commune,
 Université de Cergy-Pontoise, une université française nommée d'après la commune,
 Hockey Club de Cergy-Pontoise, un club de hockey situé sur la commune,
 Diocèse de Pontoise, une Église particulière de l’Église catholique nommé d'après la commune,
 Pontoise (doyenné), une division du diocèse de Pontoise,
 à Paris :
 Rue de Pontoise, une rue nommée d'après la commune,
 Piscine Pontoise, une piscine nommée d'après la rue et donc la commune,
 Pontoise-lès-Noyon, une commune française située dans l'Oise,
 La Pontoise Basket Club, un club de basket-ball situé à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire.

Voir aussi 
 Pontois